Hopf är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Heinz Hopf
 Johannes Hopf
 Judith Hopf
 Julius Hopf

Tyska efternamn